

Lokalizacje

Niemcy 
 Wildenau – dzielnica Schönewalde
 Wildenau – dzielnica Schwarzenberg/Erzgeb.
 Wildenau – dzielnica Selb

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Narzym

Zobacz też 
 Luhe-Wildenau